Кирьят-Шмуэль () — название некоторых районов городов в Израиле:
 Кирьят-Шмуэль — район в Хайфе
  — район в Тверии
  — район в Иерусалиме